Laserpitium nebrodense är en flockblommig växtart som beskrevs av Jan och Dc. Laserpitium nebrodense ingår i släktet spenörter, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Spenörter
nebrodense